Februarrevolutionen kaldes både første del af den Russiske Revolution i 1917 og den revolution som prægede Frankrig i 1848.

 Februarrevolutionen (Frankrig) – 1848
 Februarrevolutionen (Rusland) – 1917